Lolita – keresztnév
Lolita – Vladimir Nabokov regénye
Lolita – 1962-ben készült angol romantikus filmdráma
Lolita – 1997-ben készült amerikai–francia filmdráma
Lolita – A The Veronicas elnevezésű ausztrál duó 2012-ben megjelent dala